Le terme de caractérisation peut renvoyer à :
En littérature, la caractérisation est l'ensemble des caractéristiques qui viennent constituer un personnage de fiction.
En écriture dramatique, la caractérisation est l'ensemble des attributs (apparence, costumes, etc.) et des comportements (actions, gestes, etc.) qu'un auteur confère à un personnage pour le rendre vivant, crédible.
En mathématiques, la caractérisation est l'affirmation qu'une propriété P caractérise un objet X signifie non seulement que X possède la propriété P mais de plus que X est le seul objet à posséder la propriété P. 
En physique des matériaux, la caractérisation des matériaux permet d'analyser les propriétés d'un matériau.
 En particulier, la caractérisation des déchets.